Citadelle de Port-Louis à Port-Louis dans l'Île Maurice
 Citadelle de Port-Louis à Port-Louis dans le Morbihan

Homonymie